Whydah steht für:

 Ouidah, Stadt in Benin
 englischer Name von Sahé, ehemaliges westafrikanisches Königreich
 São João Baptista d’Ajudá, portugiesisches Kolonialgebiet
 Whydah (Schiff), das Sklaven- und Piratenschiff des englischen Piraten Sam Bellamy